Van Zant – duo musicale statunitense formato dai fratelli Donnie e Johnny Van Zant

Persone 
 Donnie Van Zant – cantante e chitarrista statunitense
 Johnny Van Zant – cantante statunitense
 Paige VanZant – lottatrice di arti marziali miste statunitense
 Ronnie Van Zant – cantante statunitense